(33330) Бареж () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 16 сентября 1998 года в рамках астрономического обзора ODAS в исследовательском центре CERGA и назван в честь французской коммуны Бареж.

См. также 
 Список астероидов (33301—33400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса